Bertaux ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Bertaux (1881–1948), französischer Germanist, Schriftsteller und Übersetzer
 Hélène Bertaux (1825–1909), französische Bildhauerin und Feministin
 Jean-Claude Bertaux (* 1931), ehemaliger französischer Konteradmiral (Vice-amiral) der Marine
 Jean Duplessis-Bertaux (1747–1820), französischer Zeichner, Radierer und Maler
 Marc Bertaux (* 1949), französischer Jazzmusiker 
 Pierre Bertaux (1907–1986), französischer Germanist, Politiker und Geheimdienstfachmann

Siehe auch:
 Bertau
 Bertow